Panflöjtsspindlar (Hahniidae) är en familj av spindlar som beskrevs av Philipp Bertkau 1878. Panflöjtsspindlar ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hahniidae 234 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar